

Yttrium

Ytterbium

Liste en rapport avec la chimie